Csehország
 Rohov, település az Opavai járásban
 Rohov, Sedlce-Prčic településrésze a Příbrami járásban
 Szlovákia
 Rohó (szlovákul Rohov), község a Nagyszombati kerület Szenicei járásában